Csehország
  Židovice, község a Jičíni járásban
  Židovice, község a Litoměřicei járásban